Карл IV Мэнский может относиться к двум графам Мэнским:
 Карл IV Анжуйский. Граф Мэнский как Карл V. Обыкновенно под Карлом ΙV Мэнским подразумевается именно он.
 Карл IV дю Мэн, отец первого. Обыкновенно просто Карл Мэнский.